M3 se puede referir a:

En armamento:
 Benelli M3, escopeta semiautomática de origen italiano.
 M3 Stuart, tanque ligero estadounidense utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.
 M3 Lee o M3 Grant, tanque medio estadounidense utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.
 Subfusil M3, subfusil estadounidense utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.
 Semioruga M3, semioruga estadounidense utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.
 M3 Scout Car, vehículo blindado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.

En automovilismo:
 BMW M3, modelo de automóvil.

En ciencia:
 Messier 3, cúmulo globular en la constelación Canes Venatici.
 Receptor muscarínico M3, receptor muscarínico sensible a la acetilcolina.

En economía:
 Agregado monetario M3.

En informática y electrónica:
 Modula-3, un lenguaje de programación.
 M3 adapter, un reproductor de vídeo de la Game Boy Advance.
 M3 Simply, un dispositivo de almacenamiento tipo "slot-1" para la Nintendo DS.

En unidades de medida:
 m<sup>3</sup>: metro cúbico.

En música:
 M3 (álbum), disco del grupo de nu metal Mushroomhead.
 M3 (grupo de música), un grupo de rock estadounidense.

Otros:
 Grupo M3.